«И́нтер» () — финский футбольный клуб из города Турку, выступающий в Вейккауслиге. Чемпион Финляндии 2008 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Веритас», вмещающем 9 372 зрителей.

История 

Клуб основан в 1990 году. Вначале «Интер» выступал как молодежная команда, а в 1992 году была создана основная команда, которая вошла в четвёртый уровень в финской системе лиг (третий дивизион). В следующем году «Интер» занял место финансово неблагополучного клуба «ТПС» во втором дивизионе. Менеджер Тимо Синкконен инвестировал средства на покупку новых игроков, и в конечном итоге клуб занял второе место и вышел в первый дивизион (Юккёнен).

В 1995 году «Интер» занял первое место в Юккёнен и вышел в Вейккауслигу, а также дошёл до полуфинальной стадии в Кубке Финляндии. Состав был усилен новыми игроками, и в 1996 году «Интер» впервые в истории сыграл в Вейккауслиге, также был побит рекорд посещаемости клуба, местное дерби между «Интером» и «ТПС» пришли посмотреть 8 200 зрителей.

В 1997 году клуб вылетел из Вейккауслиги, но вернулся на следующий сезон. Были куплены новые иностранные игроки для укрепления состава, такие как Ричард Теберио и Фернандо делла Сала. С тех пор клуб постоянно играет в Вейккауслиге, поддерживается стабильный приток иностранных игроков, а также молодых футболистов из собственной молодежной академии.

В течение сезона 2006 года клуб возглавил новый тренер, голландец Рене ван Эк. После сезона он вернулся в Швейцарию, чтобы тренировать «Волен», а команду возглавил другой голландец Йоб Драгтсма.

В начале 2008 года «Интер» выиграл Кубок лиги, а в конце сезона завоевал свой первый в истории чемпионский титул после победы над «Яро» со счётом 2:0 в последнем туре.

В 2009 году «Интер» выиграл Кубок Финляндии, обыграв в финале «Тампере Юнайтед» со счётом 2:1.

В сезонах 2011 и 2012 «Интер» становился серебряным призёром Чемпионата Финляндии.

По окончании сезона 2016 команда заняла 11 строчку и была вынуждена играть стыковые матчи за право остаться в высшей лиге. В соперники достался клуб «ТПС», который так же как и «Интер» представляет город Турку. Благодаря выездным нулям и домашней победе со счётом 2:0 «Интер» продолжил выступление в высшей лиге Финляндии по футболу.

В сезоне 2019 «Интер» стал серебряным призёром Чемпионата Финляндии в 3-й раз.

В сезоне 2020 «Интер» стал серебряным призёром Чемпионата Финляндии в 4-й раз.

Достижения 
Вейккауслига
  Чемпион (1): 2008
  Серебряный призёр (4): 2011, 2012, 2019, 2020

Кубок Финляндии
  Обладатель (2): 2009, 2018
  Финалист (3): 2014, 2015, 2020

Кубок финской Лиги
  Обладатель (1): 2008
  Финалист (1): 2007

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Статистика выступлений в чемпионатах Финляндии

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
Полный список игроков клуба «Интер» Турку, о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Теро Форсс (1993—2001)
  Стивен Полак (1995—1998)
  Анри Лехтонен (1998—2001, 2004—2017)
  Магнус Бахне (1998—2006, 2011—2015)
  Фернандо Делла Сала (2000—2003)
  Аристидес Пертот (2000—2005, 2009—2010)
  Ари Нюман (2000—2007, 2009—2018)
  Лучано Альварес (2001—2004)
  Валттер Лааксонен (2001—2007)
  Диего Корпаче (2001—2008)
  Мика Нискала (2002—2004)
  Мика Мякитало (2003—2008, 2010—2011, 2017—2018)
  Токо Туманто (2003—2009)
  Сами Саневуори (2005, 2007—2011)
  Тимо Фурухольм (2005—2011, 2017—)
  Мика Ояла (2006—2012, 2014—2015, 2017—2019)
  Джони Ахо (2006—2013, 2014—2017)
  Вилле Никкари (2006—2014)
  Севери Паянен (2007—2014)
  Атс Пурье (2008—2009)
  Йони Кауко (2008—2012)
  Теро Мянтюля (2010—2011, 2017—2018)
  Соломон Дуа (2010—2017)
  Калле Кауппи (2010—2017)
  Гай Гнабою (2011—2013, 2015—2017)
  Иракли Сирбиладзе (2012—2014)
  Юсо Хамалайнен (2013—2015, 2019—)
  Артту Хосконен (2015—)
  Беньямин Кельман (2016—)
  Хенрик Мойсандер (2016—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Турку